Слупно () — сельская гмина (уезд) в Польше, входит как административная единица в Плоцкий повят, Мазовецкое воеводство. Население — 5397 человек (на 2006 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Соседние гмины 
 Плоцк
 Висла
 Гмина Бодзанув
 Гмина Гомбин
 Гмина Радзаново
 Гмина Слубице

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Мазовецкого воеводства